У логіці — істинне судження, за допомогою якого в процесі логічного доведення встановлюється істинність тези. Основними видами аргументу є: очевидні положення, аксіоми, факти, закони науки, визначення понять і т. ін.
 У математиці
 Аргумент функції — величина, що стоїть під знаком даної функції (тобто величина, від значень якої залежать значення функції). Аргумент функції  (наприклад, ) є . Аргумент функції може бути, в свою чергу, функцією деякої змінної величини, наприклад, аргумент тригонометричної функції  є , тобто лінійна функція змінної ;
 Аргумент комплексного числа , зображеного на площині XOY точкою з координатами  і , — кут між радіусом-вектором цієї точки та віссю абсцис.
 незалежну змінну;
 значення незалежної змінної;
 число, що визначає місце розташування елементу в таблиці;
 У програмуванні
 фактичний параметр процедури.

Етимологія 

Походить від  — пред'являти. Аргумент це те, що пред'являється для отримання висновку чи результату.

Література 
 
 Аргумент //

Посилання 
 Аргумент в УРЕ

Логіка
Програмування
Математична термінологія